Жмеренецкий — украинская фамилия

Известные носители 
 Жмеренецкая, Нина Леонидовна (род. 1948) — советская и казахская актриса кино и театра. Заслуженная артистка Казахстана.
 Жмеренецкий, Алексей Сергеевич (род. 1986) — украинский специалист по информационным технологиям, аналитик, депутат Верховной рады IX созыва.
 Жмеренецкий, Константин Вячеславович (род. 1972) — российский терапевт, член-корреспондент РАН (2016).